Грецька футбольна суперліга 2022—2023 — 87-ий сезон чемпіонату Греції з футболу.

Клуби і стадіони

Перший раунд

Таблиця

Результати

Чемпіонський раунд

Таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway 

Греція
Греція
2022 у грецькому спорті
2023 у грецькому спорті